Sargent Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sargent Township (Illinois)
 Sargent Township (Missouri)
 Sargent Township (Nebraska)
 Sargent Township (North Dakota)